

Geografia
Stati Uniti d'America
Capaldo – antica area non incorporata, oggi parte della città di Frontenac, Kansas

Persone
Federico Capaldo (1883-1941) – generale italiano
Franco Capaldo (1901-1978) – cantante italiano
Giuseppe Capaldo (1874-1919) – poeta italiano
Luigi Capaldo (1855-1947) – politico italiano, fratello di Pietro
Pellegrino Capaldo (1939) – banchiere, economista e politico italiano
Pietro Capaldo (1845-1925) – politico italiano